Heroes of the Street – film del 1922 diretto da William Beaudine
Heroes of the Street – film tv del 2015 diretto da Chuck Rayner